Osoby o tym nazwisku:
 Artur Ważny – rzymskokatolicki duchowny 
 Jarosław Ważny – polski dziennikarz, muzyk, puzonista
 Jerzy Ważny – polski nauczyciel akademicki, inżynier
 Władysław Ważny – kapitan Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, organizator ruchu oporu we Francji.
 Zenon Ważny – polski sportowiec